White Sulphur ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 White Sulphur (Georgia)
 White Sulphur (Kentucky)
 White Sulphur (Ohio)

Siehe auch:
 White Sulphur Springs